Die Segona Divisió 2001/02 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten Fußballliga in Andorra. Die reguläre Saison begann am 21. Oktober 2001 und endete am 2. März 2002. Die Aufstiegsrunde wurde vom 17. März bis 28. April 2002 durchgeführt.

Reguläre Saison

Tabelle

Kreuztabelle

Aufstiegsplayoff

Abschlusstabelle 

Racing d’Andorra wurde am Saisonende aufgelöst. FC Cerni stieg dafür auf.

Kreuztabelle

Weblinks  
 Tabelle 2001/02 rsssf.com

Einzelnachweise 

2001
Fußballsaison 2001/02